Stawki ist ein polnischer Ortsname:

 Stawki (Ostrowiec Świętokrzyski), Siedlung in der Stadt Ostrowiec Świętokrzyski, Woiwodschaft Heiligkeuz
 Stawki (Toruń), Siedlung in der Stadt Toruń, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Thorn-Stewken, Stadtkreis Thorn, Westpreußen

sowie:
 Stawki (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Stawken, 1938 bis 1945 Staken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Stawki (Dobra), Dorf im Powiat Turecki, Gmina Dobra, Woiwodschaft Großpolen
 Stawki (Władysławów), Dorf im Powiat Turecki, Gmina Władysławów, Woiwodschaft Großpolen
 Stawki (Aleksandrów Kujawski), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Stawki (Potok), Dorf im Powiat Janowski, Woiwodschaft Lublin
 Stwaki (Włodawa), Dorf im Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin
 Stawki (Głowaczów), Dorf im Powiat Kozienicki, Gmina Głowaczów, Woiwodschaft Masowien
 Stawki (Gniewoszów), Dorf im Powiat Kozienicki, Gmina Gniewoszów, Woiwodschaft Masowien
 Stawki (Kowala), Dorf im Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien
 Stawki (Przyrów), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Stawky